Лагоа-ди-Итаэнга ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Пернамбуку. Составная часть мезорегиона Мата-Пернамбукана. Входит в экономико-статистический  микрорегион Мата-Сетентриунал-Пернамбукана. Население составляет 22 052 человека на 2004 год. Занимает площадь 62,722 км². Плотность населения — 348,4 чел./км².

История 
Город основан 20 декабря 1963 года.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2004 составляет 126.214 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2004 составляет 5.723 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,638 (данные: Программа развития ООН).

География 
Климат местности: тропический с летними дождями. В соответствии с классификацией Кёппена, климат относится к категории As'.

Муниципалитеты штата Пернамбуку